Оши́бка — непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной.

Джордж А. Миллер в своей работе в 1960 году определил ошибки как все отклонения фактического состояния некоторого объекта от целевого состояния.

См. также 
 Ошибки измерения
 Систематические ошибки отбора
 Ошибки первого и второго рода
 Стандартная ошибка
 Описка
 Опечатка

Примечания

Литература 

 Семёнова Т. И. Феномен ошибки в когниции, языке и речи  // Вестник ИГЛУ, 2012. — № 2.(18) С. 
 Семёнова Т. И. Ошибочные когниции сквозь призму языка  // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета 3.(11) 2010.
 Новицкая И. В., Вакалова А. Е. Теория ошибки в свете различных подходов  // Молодой учёный. — 2016. — № 26. — С. 788—794.
 Тетерлева Е. В., Попова Ю. К. Понятие ошибки в контексте различных научных дисциплин  // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. — Пермь: ПГПУ, 2010. — С. 36—40.
 Костичева В. Н. Ошибка как лингвокультурный феномен (на материале политического дискурса)  // Magister Dixit. 2012. № 4.